USS Helena je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Helena (CL-50) 
 USS Helena (CA-75) 
 USS Helena (CL-113) 
 USS Helena (SSN-725)

Helena